Goebenstraße steht für:

 Goebenstraße (Bremen), Straße im Parkviertel, Bremen 
 Goebenstraße (Wiesbaden), Straße im Feldherrenviertel, Wiesbaden
 Goebenstraße (Düren), Straße im Grüngürtel in Düren, Nordrhein-Westfalen, mit den denkmalgeschützten Häusern Goebenstraße 51 bis 53 und Goebenstraße 55 (Düren)
 Goebenstraße, Straße im Marta-Viertel in Herford, an der das Kunstmuseum Marta steht.

 Siehe auch:
 August Karl von Goeben